Kattilajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kattilajärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Kattilajärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,

Finland
Kattilajärvi (sjö i Kajanaland)
Kattilajärvi (sjö i Mellersta Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn